Ruttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ruttjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Ruttjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Ruttjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Ruttjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (4,96 ha)
Ruttjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn